Ормуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Ормуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Ормуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Ормуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона